Тракайское районное самоуправление (, до 1995 — Трака́йский райо́н) — муниципальное образование в Вильнюсском уезде на юго-востоке Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Тракайскому району была присоединена часть территории упразднённого Даугайского района.

Из этого района происходит династия Радзивиллов, которые оказали огромное влияние на развитие Речи Посполитой

Население 
Численность населения 36 128 человек, в том числе литовцы — 52,9 %, поляки — 33,1 %, русские — 8,5 %, белорусы — 2,3 %, караимы — 0,2 %, другие — 1,3 %.

Населённые пункты 
 3 города — Лентварис, Рудишкес и Тракай;
 2 местечка — Аукштадварис и Онушкис;
 440 деревень.

Численность населения (2001):
 Лентварис — 11 773;
 Тракай — 5725;
 Рудишкес — 2559;
 Старый Тракай — 1501;
 Аукштадварис — 1031;
 Палукнис — 742;
 Онушкис — 584;
 Жайздриай — 537;
 Лесники — 54.

Административное деление 
Район включает 8 староств:
 Аукштадварское ()
 Грендавское ()
 Лентварское ()
 Онушкисское ()
 Палукнисское ()
 Рудзишкисское ()
 Старотракайское ()
 Тракайское ()

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы